Шато-Сален:

 Шато-Сален — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. 
 Шато-Сален — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мозель. 
 Шато-Сален — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Лотарингия.